Возвращение живых мертвецов:

 Возвращение живых мертвецов 
 Возвращение живых мертвецов 2 
 Возвращение живых мертвецов 3 
 Возвращение живых мертвецов 4: Некрополис 
 Возвращение живых мертвецов 5: Рэйв из могилы